Ро́бин Лорд Те́йлор (, род. 4 июня 1978, Шуивилл, Айова) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Нас приняли!» (2006), «Другая Земля» (2011) и «Что бы вы сделали…» (2012), а также по роли Пингвина в телесериале «Готэм».

Ранняя жизнь 
Тейлор родился в Шуивилле, Айова, в семье Мэри Сьюзан (урождённой Стэми) и Роберта Хармона Тейлор. Окончил среднюю школу в городе Солон () и Северо-Западный университет, получив степень бакалавра наук в области театра. Актёр Билли Айкнер был его соседом по комнате в университете.

Карьера 
Тейлор появлялся в таких телесериалах, как «Ходячие мертвецы», «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Хорошая жена» и «В поле зрения», а также фильмах «Нас приняли!», «Взгляд зимы», «Другая Земля», сегменте Спайка Ли «Божьи дети Америки», вошедшего в фильм-антологию «Невидимые дети», «Убийство школьного президента» и других.

Совместно с Билли Айкнером Тейлор создал и исполнил главную роль в «Creation Nation: A Live Talk Show», проекте в формате ток-шоу на сцене, с которым они выступали на фестивале «Фриндж» в 2008 году, на комедийном фестивале в Аспене, а также в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

В феврале 2014 года Тейлор был взят на роль Освальда Кобблпота в телесериал «Готэм».G

А также подарил свой голос Чужому в видеоиграх Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider.

Личная жизнь 
Тейлор был воспитан в Пресвитерианской вере. Начиная с 2000 года, он живёт в Манхэттэне, Нью-Йорк, где проходят съёмки сериала «Готэм».

Тейлор — открытый гей. В интервью журналу «Glamour» в ноябре 2014 года, на вопрос репортёра: «Я заметила, что ты носишь обручальное кольцо на безымянном пальце. Ты в браке?», Тейлор ответил: «Да! Я предпочитаю не рассказывать об этом, но я в браке уже более трёх лет, и мы вместе 10 с половиной лет. Детей нет. Пока что нет!». Его супруг — художник-постановщик Ричард ДиБелла.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Северо-Западного университета
Киноактёры США